Il doppio  del Croatia Open Umag 2010 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP World Tour 2010.

I detentori del titolo erano František Čermák e Michal Mertiňák.
Quest'anno, il ceco e lo slovacco, sono stati sconfitti in finale contro Leoš Friedl e Filip Polášek 6-3, 7-67.

Teste di serie

 Jürgen Melzer /  Philipp Petzschner (quarti di finale)
 František Čermák /  Michal Mertiňák (finalisti)

 Juan Ignacio Chela /  Pablo Cuevas (quarti di finale) 
 Philipp Marx /  Igor Zelenay (primo turno)

Tabellone

Finali

Collegamenti esterni
 

Croatia Open Umag 2010
ATP World Tour 2010